Юдекс (iudex; X век — нач. XV века) — верховный правитель юдиката (наследственного феодального владения) на острове Сардиния.

Также фамилия
 Юдекс, Матиас (1528—1564) — лютеранский богослов.

См. также 
 «Дагоме юдекс» (X век) — латиноязычный акт передачи польского государства под защиту Святого престола.

Примечания